Jméno a příjmení Marie Hrdličková má více nositelů:

 Marie Hrdličková (herečka) – česká herečka (například filmy Studujeme za školou nebo Rozina sebranec)
 Marie Hrdličková (politička) – česká a československá bezpartijní politička z Uherskohradišťska, poslankyně FS za normalizace